|-
| 212001 - || || 16 de gener de 2005 || Socorro || LINEAR
|-
| 212002 - || || 16 de gener de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 212003 - || || 16 de gener de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 212004 - || || 17 de gener de 2005 || Socorro || LINEAR
|-
| 212005 - || || 16 de gener de 2005 || Socorro || LINEAR
|-
| 212006 - || || 16 de gener de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 212007 - || || 17 de gener de 2005 || Catalina || CSS
|-
| 212008 - || || 17 de gener de 2005 || Socorro || LINEAR
|-
| 212009 - || || 20 de gener de 2005 || Socorro || LINEAR
|-
| 212010 - || || 16 de gener de 2005 || Mauna Kea || C. Veillet
|-
| 212011 - || || 1 de febrer de 2005 || Catalina || CSS
|-
| 212012 - || || 1 de febrer de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 212013 - || || 1 de febrer de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 212014 - || || 1 de febrer de 2005 || Catalina || CSS
|-
| 212015 - || || 1 de febrer de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 212016 - || || 1 de febrer de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 212017 - || || 1 de febrer de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 212018 - || || 2 de febrer de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 212019 - || || 2 de febrer de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 212020 - || || 2 de febrer de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 212021 - || || 2 de febrer de 2005 || Socorro || LINEAR
|-
| 212022 - || || 2 de febrer de 2005 || Socorro || LINEAR
|-
| 212023 - || || 2 de febrer de 2005 || Catalina || CSS
|-
| 212024 - || || 2 de febrer de 2005 || Catalina || CSS
|-
| 212025 - || || 3 de febrer de 2005 || Socorro || LINEAR
|-
| 212026 - || || 1 de febrer de 2005 || Catalina || CSS
|-
| 212027 - || || 4 de febrer de 2005 || Catalina || CSS
|-
| 212028 - || || 1 de febrer de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 212029 - || || 3 de febrer de 2005 || Goodricke-Pigott || R. A. Tucker
|-
| 212030 - || || 1 de febrer de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 212031 - || || 3 de febrer de 2005 || Socorro || LINEAR
|-
| 212032 - || || 3 de febrer de 2005 || Socorro || LINEAR
|-
| 212033 - || || 1 de febrer de 2005 || Catalina || CSS
|-
| 212034 - || || 7 de febrer de 2005 || Altschwendt || Altschwendt
|-
| 212035 - || || 2 de febrer de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 212036 - || || 2 de febrer de 2005 || Socorro || LINEAR
|-
| 212037 - || || 2 de febrer de 2005 || Catalina || CSS
|-
| 212038 - || || 3 de febrer de 2005 || Socorro || LINEAR
|-
| 212039 - || || 3 de febrer de 2005 || Socorro || LINEAR
|-
| 212040 - || || 3 de febrer de 2005 || Socorro || LINEAR
|-
| 212041 - || || 2 de febrer de 2005 || Socorro || LINEAR
|-
| 212042 - || || 2 de febrer de 2005 || Catalina || CSS
|-
| 212043 - || || 9 de febrer de 2005 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 212044 - || || 9 de febrer de 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey
|-
| 212045 - || || 9 de febrer de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 212046 - || || 1 de febrer de 2005 || Palomar || NEAT
|-
| 212047 - || || 2 de febrer de 2005 || Socorro || LINEAR
|-
| 212048 - || || 2 de febrer de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 212049 - || || 1 de febrer de 2005 || Palomar || NEAT
|-
| 212050 - || || 1 de març de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 212051 - || || 2 de març de 2005 || Catalina || CSS
|-
| 212052 - || || 3 de març de 2005 || Catalina || CSS
|-
| 212053 - || || 3 de març de 2005 || Catalina || CSS
|-
| 212054 - || || 3 de març de 2005 || Catalina || CSS
|-
| 212055 - || || 3 de març de 2005 || Catalina || CSS
|-
| 212056 - || || 3 de març de 2005 || Catalina || CSS
|-
| 212057 - || || 3 de març de 2005 || Catalina || CSS
|-
| 212058 - || || 4 de març de 2005 || RAS || A. Lowe
|-
| 212059 - || || 3 de març de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 212060 - || || 3 de març de 2005 || Catalina || CSS
|-
| 212061 - || || 3 de març de 2005 || Catalina || CSS
|-
| 212062 - || || 3 de març de 2005 || Catalina || CSS
|-
| 212063 - || || 4 de març de 2005 || Catalina || CSS
|-
| 212064 - || || 4 de març de 2005 || Catalina || CSS
|-
| 212065 - || || 4 de març de 2005 || Socorro || LINEAR
|-
| 212066 - || || 1 de març de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 212067 - || || 1 de març de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 212068 - || || 3 de març de 2005 || Catalina || CSS
|-
| 212069 - || || 3 de març de 2005 || Catalina || CSS
|-
| 212070 - || || 4 de març de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 212071 - || || 4 de març de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 212072 - || || 4 de març de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 212073 - || || 4 de març de 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey
|-
| 212074 - || || 4 de març de 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey
|-
| 212075 - || || 2 de març de 2005 || Catalina || CSS
|-
| 212076 - || || 3 de març de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 212077 - || || 3 de març de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 212078 - || || 3 de març de 2005 || Catalina || CSS
|-
| 212079 - || || 4 de març de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 212080 - || || 4 de març de 2005 || Socorro || LINEAR
|-
| 212081 - || || 3 de març de 2005 || Catalina || CSS
|-
| 212082 - || || 3 de març de 2005 || Catalina || CSS
|-
| 212083 - || || 3 de març de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 212084 - || || 4 de març de 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey
|-
| 212085 - || || 4 de març de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 212086 - || || 4 de març de 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey
|-
| 212087 - || || 7 de març de 2005 || Socorro || LINEAR
|-
| 212088 - || || 8 de març de 2005 || Socorro || LINEAR
|-
| 212089 - || || 8 de març de 2005 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 212090 - || || 8 de març de 2005 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 212091 - || || 8 de març de 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey
|-
| 212092 - || || 8 de març de 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey
|-
| 212093 - || || 9 de març de 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey
|-
| 212094 - || || 9 de març de 2005 || Socorro || LINEAR
|-
| 212095 - || || 9 de març de 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey
|-
| 212096 - || || 9 de març de 2005 || Socorro || LINEAR
|-
| 212097 - || || 9 de març de 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey
|-
| 212098 - || || 9 de març de 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey
|-
| 212099 - || || 9 de març de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 212100 - || || 10 de març de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-

|}

2